Соревнования по фристайлу среди мужчин в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 13 февраля 2014 года. В мужском слоупстайле приняли участие 32 спортсмена из 15 стран. Соревнования прошли в экстрим-парке Роза Хутор. Мужской слоупстайл стал одной из восьми дисциплин, которые дебютировали в программе зимних Олимпийских игр.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр

Слоупстайл